Абдурахимов — фамилия; имеет женскую форму Абдурахимова.
 Абдурахимов, Каримбай (род. 1942) — узбекский советский водитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Абдурахимов, Усман Абдурахимович (1913 — после 1970) — председатель Андижанского облисполкома.
 Абдурахимов, Шамиль Гентович (род. 1981) — российский боец смешанного стиля, выступающий в тяжёлой весовой категории.

 Абдурахимова, Кумрихон (1927 — после 1983) — звеньевая колхоза имени Кагановича Кокташского района Сталинабадской области, Герой Социалистического Труда.